Facelift kan have flere forskellige betydninger:

 Facelift – (mindre) ændringer på en bilmodel i løbet af dens levetid
 Facelift (album) – et studiealbum af Alice in Chains fra 1990
 Facelift (tv-serie) – et comedyshow fra New Zealand

Se også 
 Ansigtsløftning – en form for plastikkirugi